Ubaye (dorp), voormalige gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 Ubaye (rivier), rivier in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence